Канаевский сельсовет — сельское поселение в Городищенском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Канаевка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

22 декабря 2010 года в соответствии с Законом Пензенской области № 1992-ЗПО в состав сельсовета включены территории упразднённого Новозабалковского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Хотеев, Степан Павлович (1902—19??) — советский военачальник, полковник. Родился в селе Канаевка.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Городищенского района Пензенской области
Сельские поселения Пензенской области